Anna Oldenburska (1501–1575) – hrabina Fryzji Wschodniej i jej regentka w 1540–1561
 Anna Oldenburska (1532–1585) – królewna Danii i Norwegii, księżna elektorowa Saksonii
 Anna Oldenburska (1574–1519) – królewna Danii i Norwegii, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii
 Anna Zofia Oldenburska (1647–1717) – królewna Danii i Norwegii, księżna elektorowa Saksonii

Strony ujednoznaczniające